Großer Stern steht für:

 Großer Stern, Platz in Berlin

Auszeichnungen:
 Großer Stern der Völkerfreundschaft in Gold, staatliche Auszeichnung der DDR, siehe Stern der Völkerfreundschaft
 Großer Stern des Sports, Sportauszeichnung in Deutschland

Sonstiges:
 Großer Stern Italiens, Nationalsymbol von Italien, siehe Stella d’Italia
 Großer Stern von Afrika, ein Diamant, siehe Cullinan-Diamant #Cullinan I

Siehe auch:
 Orden vom jugoslawischen Groß-Stern, jugoslawische Auszeichnung